Giacomo Vaghi – cantante lirico italiano
Luigi Vaghi – fotografo italiano
Mario Vaghi – politico italiano
Ricardo Vaghi – ex calciatore argentino, di origini italiane